Deux ensembles de tombes de l'ancien royaume de Koguryo (qui domine le nord de la Corée et une partie de la Mandchourie de 37  à 668 ) font partie des sites inscrits  sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 2004 :
 l'ensemble des tombes de Koguryo, des monuments funéraires situés dans le sud de l'actuelle Corée du Nord,
 les capitales et tombes de l'ancien royaume de Koguryo, un ensemble de vestiges d'anciennes capitales et de monuments funéraires situés dans les provinces  du Liaoning et de Jilin dans l'actuelle République populaire de Chine.

Monument en Corée
Monument en Chine